Raymond Mhlaba (activist) - ANC-activist
 Raymond Mhlaba (gemeente) - Zuid-Afrikaanse gemeente